15. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 marca 1986 roku w Sainte-Foy, w Kanadzie. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto przypadło enerdowskiej panczenistce Monique Garbrecht. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Złoto dla ZSRR wywalczył Bronisław Snietkow. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki i 26 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1986 w sportach zimowych
1986 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Quebecu (miasto)